Příjmení Amerling nosilo více osobností:

 Friedrich von Amerling (1803–1887), rakouský malíř
 Karel Slavoj Amerling (1807–1884), český filozof, lékař a pedagog

Odvozené názvy:
 Amerlinghaus, dům malíře Friedricha Amelinga ve Vídni, kulturní středisko